Die Bezeichnung Bildsequenz oder Bildfolge steht für

 rasch hintereinander aufgenommene Fotos, siehe Sportfotografie
 eine Zeitreihe von digitalen Messbildern
 im Speziellen bei Streifenprojektion und bei Laserscanning
 eine Abfolge von bewegten Bildern auf einem Film, siehe Filmkunst
 die Einzelbilder eines „Daumenkinos“
 eine als Leporello montierte Bildfolge